

Geografia
 Kwon – denominazione tedesca di Chbany, comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Chomutov

Persone
 Chon Kwon – ex calciatore nordcoreano
 Jo Kwon – cantante, danzatore e attore sudcoreano
 Kwon Boa, nota come BoA – cantante sudcoreana
 Kwon Chang-hoon – calciatore sudcoreano
 Kwon Chung-hyok – calciatore nordcoreano
 Kwon Eun-jeong – ex cestista sudcoreana
 Kwon Hyun-bin – cantautore, rapper, attore e modello sudcoreano
 Kwon Ji-yong, noto come G-Dragon – rapper, cantautore, produttore discografico, imprenditore e fashion designer sudcoreano
 Kwon Ki-ok – aviatrice coreana naturalizzata cinese
 Kwon Kyung-won – calciatore sudcoreano
 Kwon Na-ra – cantante e attrice sudcoreana
 Kwon Oh-son – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
 Kwon So-hyun – cantante sudcoreana
 Kwon Soon-woo – tennista sudcoreano
 Kwon Sun-tae – calciatore sudcoreano
 Kwon Yu-ri – cantante e attrice sudcoreana

Personaggio
 Jin-Soo Kwon – personaggio della serie televisiva Lost
 Sun-Hwa Kwon – personaggio della serie televisiva Lost